Fukui (prefectuur), een Japanse prefectuur in de regio Chubu op het eiland Honshu
Fukui (stad), de hoofdstad van deze prefectuur
Kenichi Fukui, een Japans scheikundige en Nobelprijswinnaar